70-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 24 по 31 мая 1991 года в городе Владыславово (Польша). В турнире приняли участие 127 спортсменов из 21 страны. Атлеты были разделены на 10 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок).

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — , «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

Чемпионаты Европы по тяжёлой атлетике
Спорт в Польше в 1991 году
Чемпионаты Европы в Польше
Чемпионаты Европы в 1991 году
Май 1991 года
Владыславово
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Польше
1991 год в тяжёлой атлетике